.lv ( Latvija) — национальный домен верхнего уровня для Латвии.

На данный момент единственным регистратором является институт Математики и информатики ЛУ (Латвийского университета). Регистрация выполняется в течение 2—3 рабочих дней. Изменение информации о домене (смена NS-серверов) происходит через электронную почту. Изменить владельца домена можно, подав письменную заявку или отправив её по факсу/почте (не электронной).

Стоимость регистрации домена — 12,10 евро. Регистрация включает внесение данных в WHOIS-базу, а также делегирование домена на 1 год. Действует система скидок при оплате сразу на несколько лет.

Все спорные вопросы решаются посредством прямого обращения к регистратору. На практике ещё не было каких-либо крупных разбирательств, связанных с авторскими/другими правами на домен.

NIC.lv позволяет также регистрировать домены, содержащие нестандартные символы, например: Tūdaliņ.lv. Стоимость регистрации домена с нестандартными символами — 8,47 евро. Также данный регистратор позволяет держать NS-записи домена на его DNS-сервере. Данная услуга при регистрации домена бесплатна.

Требования к регистрируемым доменам 
Домены, регистрируемые в доменной зоне .lv, должны соответствовать требованиям, предъявляемым регистратором к доменам второго и третьего уровня.

 Минимальная длина имени — 2 символа.
 Максимальная длина имени, учитывая домен первого, второго уровня не более — 63 символов.
 Имя домена может состоять из букв латинского алфавита (), цифр () и минуса ().
 Имя домена может содержать символы расширенной кодировки ().
 Имя домена не может начинаться или заканчиваться символом минус ().
 Имя домена не может содержать последовательность двух минусов подряд ().
 Имя домена не может содержать тире ().

Домены 1 уровня 
Домены второго уровня, условия использования, требования, регламентированные пользователи.

Домены 2 уровня 
Другие национальные домены верхнего уровня, находящиеся под юрисдикцией Латвии.

Статистика 
Google по запросу site:.lv на 6 апреля 2020 года находит примерно 94 600 000 сайтов.

См. также 

 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 ISO 3166-2:LV

Ссылки 
Сведения WHOIS для домена .lv на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1993 году в Латвии